Peri (Còrsega), municipi de Còrsega
 PERI, sigles corresponents a Pla Especial de Reforma Interior de l'ajuntament de Barcelona
 Jacopo Peri, compositor i cantant italià del període de transició entre el renaixement i el barroc, considerat l'inventor de l'òpera
 Cristina Peri Rossi, escriptora, professora de literatura, traductora i periodista uruguaiana